Maçka, Trabzon török tartomány egyik körzete
 Maçka, az azonos nevű török körzet székhelye
 Maçka, Isztambul Nişantaşı nevű mahalléjának egyik városrésze